Кубок Австрії з футболу 2001–2002 — 68-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Титул втретє здобув Грацер.

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 серпня 2001

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|17 вересня 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 вересня 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 вересня 2001

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|16 жовтня 2001

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|5 березня 2002

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 березня 2002

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 березня 2002

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 квітня 2002

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 квітня 2002

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|24 квітня 2002

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|25 квітня 2002

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на rsssf  

2001—2002
Австрія
Австрія
2001 в австрійському спорті
2002 в австрійському спорті